Rixdorf steht für:

 Rixdorf, früherer Name von Berlin-Neukölln
 Böhmisch-Rixdorf, Gemeinde bei Berlin (1737 bis 1873)
 Gut Rixdorf, Gutshof im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Rixdorf (Schiff, 1962), Fahrgastschiff in Berlin

Siehe auch:
 Rixdorfer Höhe, Trümmerberg in Berlin-Neukölln
 Rixdorfer Schmiede, siehe Schmiede am Richardplatz
 Rixdorfer Teich im Volkspark Hasenheide